Чамги () — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чеченской Республики.

География 
Расположен не далеко от левого  берега реки Кериго, к юго-западу от районного центра Итум-Кали.

Ближайшие развалины бывших аулов: на северо-востоке — бывшие аулы Грозтхой и Корестхой на северо-западе — бывшие аулы Поо, Хохичу и Цеколой, на юго-востоке — бывший аул Хангихой, на юго-западе — бывший аул Тюли.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Итум-Калинского района